Alexandru (grec. Αλέξανδρος, Aléxandros) este un nume de familie sau prenume masculin
care poate însemna:
 în Biblie:
 „Fiul lui Simon din Kyrene”
 „Un preot principal”
 „Un evreu din Epheus”
 „Un creștin rușinat de apostolul Pavel”
 „Un fierar din timpul apostolului Pavel”

 un nume folosit frecvent de monarhi:
 Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon (356-323 î.Hr.)
 Alexandru Sever, împărat roman (222-235)
 Alexandru (împărat) bizantin (912-913)
 Nicolae Alexandru, domn al Țării Românești (1352-1364)
 Alexandru cel Bun, voievod al Moldovei (1400–1432)
 Alexandru Aldea, domn al Țării Românești (1431-1436)
 Alexandru Lăpușneanu, voievod al Moldovei (1552–1561 și 1564–1568)
 Alexandru Vodă Ipsilanti, domn al Țării Românești (1774-1782 și 1796-1797) și al Moldovei (1786-1788)
 Alexandru D. Ghica, domn al Țării Românești (1834-1842)
 Alexandru I al Iugoslaviei (1888 – 1934), rege al Iugoslaviei
 Alexandru I al Rusiei (1777–1825), împărat al Rusiei
 Alexandru al II-lea al Rusiei (1818–1881), împărat al Rusiei
 Alexandru al III-lea al Rusiei (1845–1894), împărat al Rusiei
 Alexandru Ioan Cuza (1859–1866), primul domnitor al Principatelor Unite
 Alexandru I al Greciei (1893-1920), rege al Greciei

 Regalitate:
 Alexandru de Württemberg (1771–1833)
 Arhiducele Alexandru Leopold de Austria (1772-1795)
 Alexandru de Württemberg (1804-1881)
 Ducele Alexandru de Württemberg (1804-1885)
 Prințul Alexandru al Țărilor de Jos (1818-1848)
 Prințul Alexandru de Hesse și Rin (1823-1888)
 Ducele Alexandru Petrovici de Oldenburg (1844-1932)
 Alexandru, Prinț de Orania (1851-1884)

 Lideri religioși:
 Papa Alexandru I
 Papa Alexandru al II-lea
 Papa Alexandru al III-lea
 Papa Alexandru al IV-lea
 Papa Alexandru al V-lea
 Papa Alexandru al VI-lea
 Papa Alexandru al VII-lea

 personalități din România:

 alte utilizări a numelui:
 „Alexandru din Aphrodisias”, (sec. II / III), filozof grec din școala lui Aristotel.
 „Boala lui Alexandru”, boală genetică de demielinizare a nervilor.
 „Tehnica Alexandru”, din fizioterapie.

Vezi și 

Nume
Prenume masculine